Chamberlain kan syfta på:

En engelsk titel, som syftade på den ämbetsman som skötte de kungliga hovets förvaltning. Posten uppdelades i flera, av vilka Lord Great Chamberlain snarast blev en hederstitel, en Great Officer of State, och ämbeten kallades the kings chamberlain och lord chamberlain. Lord Chamberlain of the Household är en titel helt inom hovet.

Personer med efternamnet Chamberlain

 Abiram Chamberlain, (1837–1911), amerikansk politiker, guvernör i Connecticut
 Alec Chamberlain (född 1964), engelsk fotbollsmålvakt
 Alex Oxlade-Chamberlain (född 1993), engelsk fotbollsspelare
 Austen Chamberlain, (1863–1937), brittisk politiker, Nobels fredspristagare
 Basil Hall Chamberlain, (1850–1935) brittisk japanolog,
 Charles E. Chamberlain (1917–2002). amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Michigan
 Daniel Henry Chamberlain (1835–1907), amerikansk politiker, guvernör i South Carolina 
 George Earle Chamberlain, (1854–1928), amerikansk politiker, guvernör i Oregon
 Houston Stewart Chamberlain, (1855–1927), brittisk-tysk författare och rasteoretiker
 Joseph Chamberlain, (1836–1914), brittisk politiker,
 Joshua Chamberlain, (1828–1914), amerikansk brigadgeneral och politiker, guvernör i Maine
 Marise Chamberlain (född 1935), nyzeeländsk friidrottare
 Matt Chamberlain (född 1967), amerikansk trumslagare
 Neville Chamberlain, (1869–1940), brittisk politiker, premiärminister
 Neville Bowles Chamberlain, (1820–1902), engelsk-indisk militär, fältmarskalk
 Owen Chamberlain (1920–2006), amerikansk fysiker, nobelpristagare
 Richard Chamberlain (född 1934), amerikansk filmskådespelare
 Siobhan Chamberlain (född 1983), engelsk fotbollsmålvakt
 Spencer Chamberlain (född 1983), amerikansk musiker
William Chamberlain, (1755–1828), amerikansk politiker, viceguvernör i Vermont
 William Charles Chamberlain (1818–1878), brittisk konteramiral
 Wilt Chamberlain (1936–1999), amerikansk basketspelare

Släktrelationer
Det är två grupper av personer med efternamnet Chamberlain som är inbördes relaterade till varandra. Det är ingen nära släktskap mellan grupperna.

Henry Chamberlains ättlingar
 Henry Chamberlain (1773–1829)
 William Charles Chamberlain (1818–1878)
 Basil Hall Chamberlain (1850–1935)
 Houston Stewart Chamberlain (1855–1927)
 Neville Bowles Chamberlain (1820–1902)

Joseph Chamberlains ättlingar
 Joseph Chamberlain (1786–1874)
 Joseph Chamberlain (1836–1914)
 Austen Chamberlain (1863–1937)
Neville Chamberlain (1869–1940)

Engelska efternamn
Brittiska titlar
Brittiska ämbetsmän
Efternamn som syftar på yrken